Большой фестиваль — термин, который может означать:

 Большой фестиваль — детская телепередача, выходившая в 1989-2001 гг.
 Большой фестиваль мультфильмов — международный фестиваль анимационных фильмов.